Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Cyprus.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link  naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link  naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames
 12x Apollon Limasol
 3x AEK Kokkinochorion
 2x PAOK Ledra
 1x Barcelona FA Pyrgos Limassol
 1x FC Lefkothea
 1x Vamos Idaliou

Voetbal in Cyprus
Deelnemers UEFA-toernooien